Rosvall är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Rosvall 1 279
 Roswall 116
 Roosvall 57
 Rooswall 16
Tillsammans blir detta 1 468 personer. Namnet Roosval, som förekommer i listan nedan, har inte längre några bärare i Sverige.

Personer med efternamnet Rosvall eller med varianter av detta namn
 Albin Roosval (1860–1943), kulturjournalist och filmproducent
 Anders Roswall (1869–1938), författare av facklitteratur
 Ellen Roosval von Hallwyl (1867–1952), målare, skulptör och kompositör
 Gerda Roosval-Kallstenius (1864–1939). målare
 Håkan Roswall (åklagare) (född 1947), kammaråklagare
 Johnny Roosval (1879–1965), konsthistoriker
 Jessika Roswall (född 1972), politiker, moderat
 Niklas Roswall (född 1972), nyckelharpospelman
 Staffan Rosvall (1922–2002), konstnär och författare
 Ted Rosvall (född 1952), kyrkomusiker, föreläsare och släktforskare
 Ture Rosvall (1891–1977), roddare

Källor

Svenska efternamn